MIPS eller Mips kan syfta på:
Mips AB – ett svenskt tillverkningsföretag som utvecklar och säljer hjälmar
MIPS (prestandamått) – (Million instructions per second), mått på processorprestanda.
MIPS (processorarkitektur) – (Microprocessor without Interlocked Pipeline Stages), RISC-processorarkitektur.
MIPS-hjälm – (Multi-directional Impact Protection System), hjälmteknologi.